Prosorhochmidae är en familj av djur. Prosorhochmidae ingår i klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Prosorhochmidae finns 28 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Prosorhochmidae